Герб Тюменской области — является символом Тюменской области Российской Федерации. Принят на сессии Тюменской Областной думы 24 октября 2008 года. Зарегистрирован за № 4306 в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Описание и обоснование символики 
Полный герб Тюменской области имеет следующее геральдическое описание (блазон):

Малый герб Тюменской области имеет следующее геральдическое описание:

История

Вариант 1995 года 

В 1995 году Тюменской Областной думой было принято несколько постановлений, направленных на организацию конкурса по разработке официальных символов области.  Так решением областной Думы 5 мая 1994 года был объявлен конкурс на разработку проектов флага и герба области. Призовой фонд был определён в размере 3 млн. рублей.  В конкурсе победил проект авторского коллектива Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (А. В. Нескоров, С. А. Здановский и Б. А. Трегубов). 11 мая  1995 года герб был утверждён специальным Законом Тюменской области («О гербе и флаге Тюменской области»). Закон был подписан 24 мая 1995 года главой администрации области Леонидом Рокецким. Однако до 2008 года старая версия герба так и не была зарегистрирована в государственном геральдическом регистре. Ниже приведено описание герба согласно Закону от 11.05.1995 года:

Приведение к нормам геральдики 

Герб Тюменской области не был внесён в Государственный геральдический регистр из-за ряда нарушений геральдических правил — текст внутри щита, изображения контура территории, натуральные изображения соболей. Доработку герба в 2008 году выполнила Уральская геральдическая ассоциация. Рисунки выполнены А. Грефенштейном и М. Шелковенко. Была сохранена общая стилистика изначального герба, но приведена в соответствие правилам геральдикам. В первоначальном проекте диск солнца был сине-черным, но в итоге верхняя его часть стала золотой, а нижняя — сине-чёрной, как на гербе 1995 года. Добавлен также «малый герб», представляющий собой гербовый щит, увенчанный короной.

Новый герб был утвержден Постановлением Тюменской областной Думы от 24 октября 2008 года (№1005) и Законом Тюменской области № 57 от 25 октября 2008 года. Существует две версии герба, выполненных соответственно А. Грефенштейном и М. Шелковенко.

См. также 
 Флаг Тюменской области
 Гимн Тюменской области
 Гербы районов Тюменской области

Примечания

Ссылки 
 «Закон Тюменской области О гербе и флаге Тюменской области»

Гербы Тюменской области
Гербы с императорскими коронами
Гербы с изображением соболя
Гербы с изображением стрелы
Гербы с изображением корон на щите
Гербы с изображением солнца